Az Érdligeti CBA egy Érdligeten, a Balatoni úton található bevásárlóközpont volt, mely a környék legközkedveltebb boltjának számított. Szorosan az épülethez a helyi bank volt hozzácsatolva; a Casino étterem, az Osváth cukrászda és a takarékszövetkezet ölelte körbe őt. A telek 2009 óta üresen áll, a városfejlesztési tervek elmaradása miatt.

Arculata 
Az épület egyedülálló volt az országban, kifejezetten ide tervezték. Az előtte álló üvegesernyőjéről és narancssárga tégláiról könnyedén felismerhető volt és egyedi arculattal rendelkezett. A bevásárlóközpont előtt, közvetlenül a mai 720-as busz (710,712,715,720,722) Fürdő utcai megállója mögött (korábbi nevén Casino), számos faház fogadta az arra érkező vásárlókat, melyek többek között egy virágárusnak, és egy cipőboltnak is helyet adtak. A buszmegállóban lévő pavilonok még 2012-ben is megüresedve álltak helyükön, – mivel a Lidl eddigre nem épült meg, kihasználatlanság miatt őket is elbontották. 2021-ben az Osváth Korona Cukrászda a tulajdonos halála miatt bezárt, majd 2022-ben a Takarékbank is kiköltözött, épületük üresen áll.

Az épület tervezője 

Az épület tervezője Vajda Gyula építészmérnök (1945-1996) volt, aki jelentős mértékben járult hozzá Érd építészeti arculatának alakításához.

Megjelenése és fontossága a város összképében 
Az akkori városkép fontos részét képezte, ha az ember megérkezett Érdligetre, azonnal a bevásárlóközponttal találkozott. Ezen kívül számos nyilvános eseményt tartottak előtte (bográcsozás, gyermeknap). Építésére a mellette lévő Pensio és a strand szorgalmazta a városvezetést. Helyén már előtte is egy kisebb bolt üzemelt. Lebontása óta is számos újságcikk jelent meg, amelyek a bolt hiányáról tesznek tanúbizonyságot. „Nagyon szerettek itt vásárolni a környékbeliek, mert volt minden, a pékárutól a húsig. Tudom, mert itt dolgoztam." Nyilatkozta egy idős érdi lakos. „Jó lenne ha megint ott állna. Én is sokat jártam oda."

Lebontásának indoka 
2006-ban az akkori városvezetés, közpénz hiányában eladta a telket a Lidlnek. Az üzletet 2006. október 22-én zárták be, az Index akkori fórumozóinak tanúsága szerint. A környéken élő emberek tüntetést rendeztek és aláírásokat gyűjtöttek a bolt lebontása ellen. 2007-ben változtatási tilalmat rendelt el az önkormányzat, melynek értelmében az épületet védelem alá helyezték és bontását megtiltották. Később ezt a határozatot visszavonták, és az épületet végül 2009 végén lebontották. Sokan a várt alközpontért küzdenek azóta is. Jelen állás szerint a Lidl építési engedéllyel rendelkezik, ám a tervezett áruházkomplexumot mégsem kezdte el megépíteni. 2018-ban online petíció indult az áruház megépítéséért, amelyet több, mint 100 ember alá is írt.

Aradszki András ígérete 

Aradszki András az energiaügyért felelős államtitkár, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselője, Érd korábbi alpolgármestere 2022. március 31-én Facebook-bejegyzésben jelentette be, még idén elkezdi az építkezést a Lidl, az ő hozzájárulásának is köszönhetően. A későbbiekben feltételes módban nyilatkozott az építés megkezdéséről. Már korábban is többször ígérte a helyi vezetés az építkezés megkezdését, az ittlakók 16 éve várnak az új alközpont megnyílására. Másnap a helyi sajtó lehozta, sem az érdi kormányhivatal, sem a LIDL nem tud az építkezésről.

Engedély megadva a Lidl-nek 
Június 17-én az Érdmost.hu, az önkormányzati média honlapja megírta, majd az Érdi Újságba is bekerült, hogy az illetékes Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal engedélyt adott, megépülhet az érdligeti Lidl. Szűcs Gábor (MSZP) alpolgármester az Érd FM 101.3 rádiónak azt nyilatkozta:„2019-ben, amikor átvettük a város vezetését, már decemberben leültünk a Lidl Magyarország képviselőivel, és minden olyan engedélyt, ami a város hatáskörébe tartozott, megadtunk nekik. A cég be is nyújtotta az előzetes engedélykérést a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz, a plázastop–törvény miatt ugyanis – mint az köztudott – ő jogosult az építési engedély jóváhagyására. Már 2021-et írtunk, és az engedély csak nem érkezett meg. Akkor telefonon beszéltem dr. Aradszki András országgyűlési képviselő úrral, kértem a segítségét, közbenjárását.” A cikket később törölték az önkormányzati média honlapjáról, a hivatkozás 404-es hibát jelez.

Jegyzetek 

Érd
Magyarország építményei
Bevásárlóközpontok